Латинская долина () — географический и исторический регион Италии, который тянется от юга Рима до Кассино, что соответствует восточной части древнего римского Лация. Основными городами долины являются Фрозиноне, Кассино, Сора, Ананьи, Алатри. По долине текут реки Лири и Сакко. Долина находится в регионе Лацио. В средние века долина была разделена между Папской областью и Неаполитанским королевством.

Примечания

Литература 
 Lazio (non compresa Roma e dintorni), Guida d’Italia,Touring Club Italiano, Milan, 1981
 Giuseppe Ponzi, Osservazioni geologiche fatte lungo la Valle Latina, Roma, 1849
 Sabrina Pietrobono, La Media Valle Latina: castelli e viabilità in una zona di frontiera, Società degli Archeologi Medievisti Italiani, 2006

География Лацио
Долины Италии